Liza ist:
 Liza (Gattung), eine Gattung der Meeräschen

Liza ist der Name folgender Flüsse:

in Russland:
 Sapadnaja Liza (Fluss) in Karelien
 Malaja Liza
 Wostotschnaja Liza

in England:
 River Liza, Zufluss des Ennerdale Water im Lake District

Liza ist ein Personenname:
 eine Kurzform von Elizabeth, der englischen Form des Namens Elisabeth
 Liza Marklund (* 1962), schwedische Journalistin und Krimiautorin
 Liza Minnelli (* 1946), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Spitzname des ehemaligen französischen Fußballspielers Bixente Lizarazu (* 1969)
 Liza Tzschirner (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Liza Weil (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Liza Snyder (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin

Liza ist ein Film- und Songtitel:
 Allein mit Giorgio (Originaltitel: Liza), ein italienisch-französisches Filmdrama aus dem Jahr 1972
 Liza (All The Clouds’ll Roll Away), Lied von George Gershwin, Gus Kahn und Ira Gershwin

Siehe auch:
 Lisa